Хонотла има више значења:

 Општина Хонотла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хонотла (Хонотла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику